HWY est une abréviation qui peut désigner :
 Highway, un terme anglophone qui désigne une voie publique, souvent une route principale ou une autoroute.

Voir aussi 
 HWY: An American Pastoral, un film américain de Jim Morrison, Frank Lisciandro, Paul Ferrara et Babe Hill